Palmarense – abitanti di Palmares (Brasile)
Palmarense – abitanti di Palmares Paulista
Palmarense – abitanti di Palmares do Sul